Biohazard puede designar:

 Al símbolo internacional de biohazard, contracción de biological hazard en inglés, que indica potenciales "peligros biológicos" tales como virus, bacterias y armas biológicas.
 Al nombre en japonés de la serie de videojuegos Resident Evil, nombre con la que es conocido en Occidente y Europa.
 Al grupo musical Biohazard.
 Antiguo Nombre del MC Mexicano Passport